Lliga portuguesa de basquetbol, màxima competició de bàsquet a Portugal
 Lliga veneçolana de bàsquet (del seu nom en castellà Liga Profesional de Baloncesto), màxima competició de bàsquet a Veneçuela